Четвёртая книга:
 Четвёртая книга Моисея (Книга Чисел) — одна из книг Библии.
 Четвёртая книга Царств (Вторая книга Царей) — одна из книг Библии.